Алье́:

 Алье — департамент на юге центральной области Франции.
 Алье — река во Франции.
 Алье — коммуна в Италии.
 Алье — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.